Николай Ховрин:
 Ховрин, Николай Александрович (1891—1972) — участник октябрьского вооружённого восстания в Петрограде.
 Ховрин, Николай Иванович (1922—2008) — советский флотоводец, адмирал.